Jack Street ist der Name folgender Personen

* Jack Street (Fußballspieler, 1928) (* 1928), englischer Fußballspieler
 Jack Street (Fußballspieler, 1934) (* 1934), englischer Fußballspieler